

Géographie 
 Laconia, une ville du New Hampshire, États-Unis, siège du comté de Belknap ;
 Laconia, une ville située dans l'Indiana, États-Unis.

Paronyme 
 Laconie, une région située à l'extrême sud-est de la péninsule du Péloponnèse, en Grèce.

Autres 
 RMS Laconia, un paquebot lancé en 1911 pour la Cunard Line (torpillé le  par un sous-marin allemand U-50) ;
 RMS Laconia, un paquebot lancé en 1921 pour la même compagnie maritime (torpillé le  par un sous-marin U-boot allemand).
 Laconia (mollusque), un genre de gastéropodes de la famille des Helicarionidae